Bitwa pod Midway – bitwa II wojny światowej

Filmy 
 Bitwa o Midway – film z 1942
 Bitwa o Midway – film z 1976

Zobacz też  
 Midway (ujednoznacznienie)